Pokrovsk může být:

 Pokrovsk (Rusko) – město v Saše v Ruské federaci
 Pokrovsk (Ukrajina) – město na Ukrajině, v letech 1938–2016 Krasnoarmijsk
 Engels (město) – město v Saratovské oblasti v Ruské federaci, které se jmenovalo Pokrovsk v letech 1914–1931